zakleszczenie – pojęcie informatyczne
 Deadlock – polska grupa muzyczna
 Deadlock – turowa gra strategiczna
 Deadlock – niemiecka grupa muzyczna